Carmody est un patronyme porté notamment par :

 Don Carmody (né en 1951), producteur de cinéma canadien ;
 Noreen Carmody (née en 1988), mannequin suisse ;
 Robert John Carmody (1938-1967), boxeur américain.